Panchagarh är en ort i Bangladesh.   Den ligger i provinsen Rangpur Division, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Dhaka. Panchagarh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Panchagarh är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Panchagarh. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Panchagarh består till största delen av jordbruksmark. Runt Panchagarh är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rangpur Division